Zieschang ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Zieschang (* 1963), deutscher Jurist und Hochschullehrer an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 Heiner Zieschang (1936–2004), deutscher Mathematiker
 Klaus Zieschang (* 1939), deutscher Sportwissenschaftler 
 Tamara Zieschang (* 1970), deutsche Politikerin (CDU)

Der Name stammt vom sorbischen Křižan(k) (gesprochen Kschieschan(k)) und ist vor allem in der Lausitz verbreitet.

Siehe auch:
 Zschieschang, Zieschank